Eterna (horlogemerk), een Zwitsers horlogemerk
 Eterna (platenlabel), een Oost-Duits platenlabel